Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2012 wurde am 29. und 30. Juni 2012 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

In diesem Wettbewerb errangen die lettischen Siebenkämpferinnen mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Europameisterin wurde die Französin Antoinette Nana Djimou. Silber ging an Laura Ikauniece. Auf den dritten Platz kam Aiga Grabuste.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit ihrer Siegpunktzahl von 6544 P blieb die französische Europameisterin Antoinette Nana Djimou 279 P unter dem Rekord. Zum Europarekord fehlten ihr 488, zum Weltrekord 747 P.

Doping 
Im Siebenkampf gab es einen Dopingfall:
Die Ukrainerin Ljudmyla Jossypenko, ursprünglich Zweite, wurde nachträglich als Dopingsünderin erwischt und bis 2017 gesperrt. Ihre Silbermedaille musste sie abgeben.

Leidtragende war in erster Linie die Lettin Aiga Grabuste, die ihre Bronzemedaille erst mit Verspätung erhielt und nicht an der Siegerehrung teilnehmen konnte.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

29./30. Juni 2012

Weblinks 
 Helsinki European Championships european-athletics.com, abgerufen am 6. März 2023
 Europameisterschaft in Helsinki (Finnland), leichtathletik.de, abgerufen am 6. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 22nd European Athletics Championships Helsinki FIN 27 JUN–01 JUL 2012 Olympiastadion, Women Heptathlon, S. 692f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 6. März 2023
 XXI European Championship, Helsinki 2012, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 6. März 2023
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 6. März 2023

Videoblink 
 ECH2012 Helsinki Day 4 Ida Antoinette NANA DJIMOU (FRA), Interview, youtube.com, abgerufen am 6. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf